Monaghan ist der Name folgender Orte:

 Monaghan, Stadt in Irland
 County Monaghan, County (Grafschaft) in Irland

Monaghan ist der Familienname folgender Personen: 
 Cameron Monaghan (* 1993), amerikanischer Schauspieler
 Carol Monaghan (* 1972), schottische Politikerin
 Dominic Monaghan (* 1976), britischer Schauspieler
 Francis Joseph Monaghan (1890–1942), Bischof von Ogdensburg
 Henry Monaghan (* 1934), amerikanischer Jurist
 Joel Monaghan (* 1982), australischer Rugby-League-Spieler
 John J. Monaghan (1856–1935), Bischof von Wilmington
 Joseph P. Monaghan (1906–1985), amerikanischer Politiker
 Laurie Monaghan (* 1951), australischer Rugby-Union-Spieler
 Marjorie Monaghan (* 1964), US-amerikanische Schauspielerin
 Michelle Monaghan (* 1976), amerikanische Schauspielerin
 Pat Monaghan (* 1947), britische Zoologin und Hochschullehrerin
 Paul Monaghan (* 1965), schottischer Politiker
 Rinty Monaghan (1918–1984), britischer Boxer
 Terry Monaghan (1943–2011), britischer Tanzpädagoge
 Tom Monaghan (* 1937), amerikanischer Unternehmer

Monaghan bezeichnet: 
 Monaghan United, irischer Fußballverein
 Tommy Monaghan, eine Comicfigur, siehe unter Hitman (Comic)
 Monaghan Mushrooms, irisches Produktions- und Handelsunternehmen für Speisepilze

Siehe auch:
 Monahan